Нике (, Nike) може да се отнася за:

 Нике, в древногръцката митология богиня на победата
 Статуи на Нике:
 Нике от Самотраки
 Нике на Пайоний
 Нике на Калимах
 Нике (Тракия), град в древна Тракия, днешния регион Хавса в Турция
 Найк (Nike), фирма за спортни дрехи, обувки
 Нике (ракета), на НАТО
 307 Нике, астероид
 Нике (награда), полска литературна награда
 Automóviles Nike, бивша испанска фирма за автомобили (1917-1919 г.)
 „НИКЕ“ (Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung), швейцарска организация за запазване на културата, издава „НИКЕ бюлетин“
 Нике (Niedersächsische Kraftwerke AG (Nike)), бивша енергийна фирма в Долна Саксония (1912-1920), купена от RWE

Други:
 Ника, бунт през 532 г. в Константинопол
 Ника (стадион), футболен стадион в Александрия
 Ника (река) в Русия